est un court métrage réalisé par Peter Christopherson en . Il ne fut jamais diffusé, du fait de son extrême violence.

Synopsis
Un psychopathe torture une personne choisie au hasard, puis la force à regarder des clips de Nine Inch Nails. Ces clips sont constitués de scènes atroces et malsaines.

Déroulement

 est tourné comme un film amateur. 
Il contient des scènes pour le film lui-même et des clips normaux de NIN, qui sont : Pinion, Wish, Help Me I'm In Hell, Happiness In Slavery, Gave Up (qui est une autre version que la vidéo de Closure).

Intro
Un condamné à mort va être pendu ; on voit le tournage du film, en style amateur. Un quartier américain tranquille typique ou l'on voit en transparence de la vitre un des symboles de NIИ. Puis l'on voit le psychopathe avec un masque en plastique mettre la cassette du film Pinion. La victime est attachée à la chaise face à la télévision.

Pinion
Une salle toute blanche avec des WC. La vidéo plonge dans un des WC, donton descend toutes les canalisations, jusqu'à ce que le conduit arrive à la bouche d'un sarcophage en cuir latex.

Wish
Le bourreau passe la vidéo du clip de .

Ce clip (lui n'étant pas censuré) représente le groupe au centre d'une cage, jouant Wish. Le public entoure la cage et tente d'attraper les membres du groupe. Trent Reznor porte une tenue en cuir noir et bas résilles. À la fin, le public réussit à attraper quelques membres du groupe; la cage s'ouvre et est envahie par un public de brutes armées de gourdins et de masses.

Le psychopathe se frotte les mains en regardant le clip.

Help Me I'm In Hell
Ce clip montre un homme dans une salle matelassée de cuir clouté, mangeant une nourriture qui s'infeste peu à peu de mouches, qu'il avale comme s'il ne les voyait pas.

Après ceci, le bourreau arrache les dents de sa victime.

Happiness In Slavery
Ce clip montre Bob Flanagan (poly-artiste atteint de mucoviscidose connu pour ses performances sado-masochistes) se déshabiller devant un autel et se mettre sur une machine qui l'éventre avec une pince et une scie.

Beaucoup de légendes se sont développées quant au réalisme du clip.

Trent Reznor entre ensuite dans la salle et le clip s'arrête la.

Gave Up
Le clip, toujours tourné comme un film amateur, représente le bourreau (sans son masque) et sa victime. La victime est lacérée, tronçonnée, brûlée, et castrée (Le bourreau mange son sexe par la suite), violée, puis finalement éventrée est son cœur arraché.

La police découvre l'atrocité.

Fin
On voit le bourreau, la corde au cou, tomber dans un gouffre.

Remarques

 Les scènes où la police est présente (l'introduction, les scènes où la police découvre le crime dans Gave Up et l'épilogue) sont en noir et blanc. 
 La diffusion fut très occasionnelle. D'abord diffusé dans des magasins choisis par Trent, puis la copie pirate du VHS circula en peer-to-peer. Puis dans un DVD promotionnel très rare. En , une nouvelle version "Broken v2.0" circula via BitTorrent. Des portions du film apparurent sur Collected, DVD de promotion de With Teeth.
 Le cri de Bob Flanagan lors du clip de Happiness In Slavery est utilisé dans le remix d'Happiness In Slavery dans Fixed.

Fiche technique 
 Titre : Broken
 Réalisation : Peter Christopherson
 Scénario : Trent Reznor
 Producteur : Trent Reznor
 Pays : 
 Durée : 20 minutes
 Date de sortie : 1992
 Musique : Trent Reznor
 Langue : anglais

Liens externes 
 

Film américain sorti en 1992
Court métrage américain
Film d'horreur américain
Film musical américain des années 1990
Nine Inch Nails